Граматика () — итальянская фамилия.

 Грамматика, Антиведуто (1571—1626) — итальянский художник.
 Граматика, Ирма (1867—1962) — итальянская актриса.
 Граматика, Эмма (1874—1965) — итальянская актриса и сценарист.